

Шугар-Гроув — місто, штат Пенсільванія
 Шугар-Гроув — селище, штат Іллінойс
 Шугар-Гроув — селище, штат Огайо
 Шугар-Гроув Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Шугар-Гроув Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Шугар-Гроув — переписна місцевість, штат Вірджинія